Wilhelmsburg (Neder-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
 Wilhelmsburg (Vorpommern), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Wilhelmsburg (Weimar), paleis van de hertogen van Weimar met hofkerk, Himmelsburg
 Hamburg-Wilhelmsburg, een stadsdeel van Hamburg, tot 1937 zelfstandige stad